Buckhorn Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Knob (Tennessee)
 Buckhorn Knob (Alleghany County, Virginia)
 Buckhorn Knob (Giles County, Virginia)